Gangstar — серия мультиплатформенных игр в жанре action, разработанная компанией Gameloft. Были разработаны игры для платформ: iOS, Android, JavaME, Bada, BREW, DoJa, Windows.

Игры серии Gangstar разворачиваются в американских городах (хотя действие Gangstar Rio: City of Saints разворачивается в Рио-де-Жанейро, бразильском городе). Игровой процесс сосредоточен на открытом мире, где игрок может выбирать миссии на досуге, чтобы развивать общую историю, а также участвовать в побочных заданиях, состоящих из действий связанных с открытым миром, вождения, стрельбы, случайных ролевых игр, скрытности и гонок. Серия игр фокусируется на многих разных главных героях, которые пытаются подняться по карьерной лестнице преступного мира, хотя их мотивы для этого различаются в каждой игре.

Игры серии 

Ниже предоставлены игры этой серии:
 Gangstar: Crime City (JavaME)
 Gangstar 2: Kings of L.A. (JavaME, Android, DSi)
 Gangstar: Samurai (BREW, DoJa)
 Gangstar: West Coast Hustle (iOS, Android, Bada)
 Gangstar: Miami Vindication (JavaME, iOS, Android, MacOS)
 Urban Crime (iOS)
 Gangstar Rio: City of Saints (JavaME, iOS, Android)
  (iOS, Android)
 Gangstar New Orleans (iOS, Android, Windows)
 Gangstar New York (Windows)

Примечания 

Серии компьютерных игр
Игры для Java
Игры для Windows
Игры для Android
Игры для iOS
Action-adventure
Компьютерные игры с открытым миром
Компьютерные игры, разработанные Gameloft